Акишево — название населённых пунктов в России:

 Акишево — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Акишево — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Акишево — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Акишево — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Акишево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Акишево — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Акишево — деревня в Старицком районе Тверской области.